Szpada drużynowo mężczyzn była jedną z konkurencji szermierczych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniach 6-9 lipca. W zawodach uczestniczyło 88 zawodników z 16 państw.

Składy 
Każda ekipa mogła liczyć maksymalnie ośmiu zawodników. Do każdego meczu wybierano czterech zawodników.

 Argentyna

 Luis Lucchetti
 Pedro Nazar
 Wenceslao Paunero
 Cipriano Pons

 Belgia

 Paul Anspach
 Joseph De Craecker
 Orphile de Montigny
 Charles Delporte
 Ernest Gevers
 Léon Tom

 Dania

 Jens Berthelsen
 Ivan Osiier
 Peter Ryefelt
 Viggo Stilling-Andersen

 Francja

 Georges Buchard
 Roger Ducret
 Lucien Gaudin
 André Labatut
 Alexandre Lippmann
 Georgers Tainturier

 Grecja

 Konstandinos Kodzias
 Konstantinos Nikolopoulos
 Evangelos Skotidas
 Tryfon Triantafyllakos

 Hiszpania

 Félix de Pomés
 Juan Delgado
 Diego Díez
 Domingo García
 Jesús López de Lara
 Miguel Zabalza

 Holandia

 Wouter Brouwer
 Jan de Beaufort
 Adrianus de Jong
 Willem Hubert
 Pieter van Boven
 Henri Wijnoldy-Daniëls

 Kuba

 Eduardo Alonso
 Ramón Fonst
 Afonso López
 Ramíro Mañalich
 Osvaldo Miranda
 Salvador Quesada

 Norwegia

 Sigurd Akre
 Johan Falkenberg
 Raoul Heide
 Frithjof Lorentzen

 Portugalia

 Henrique da Silveira
 António de Castro
 Mário de Lopez
 Paulo d'Eça
 Ruimondo Ferro
 Jorge Paiva
 Frederico Paredes
 António Leite

 Stany Zjednoczone

 George Breed
 George Calnan
 Arthur Lyon
 Allan Milner
 William Russell
 Leon Shore
 Donald Waldhaus

 Szwajcaria

 John Albaret
 Constantin Antoniades
 Eugène Empeyta
 Frédéric Fitting
 Henri Jacquet

 Szwecja

 Gustaf Dyrssen
 Carl Gripenstedt
 Nils Hellsten
 Gustaf Lindblom
 Bertil Uggla

 Urugwaj

 Héctor Belo Herrera
 Santos Ferreira
 Domingo Mendy
 Conrado Rolando

 Wielka Brytania

 Charles Biscoe
 Archibald Craig
 Robert Frater
 Martin Holt
 Robert Montgomerie
 Charles Notley

 Włochy

 Giulio Basletta
 Marcello Bertinetti
 Giovanni Canova
 Vincenzo Cuccia
 Virgilio Mantegazza
 Oreste Moricca

Wyniki 
Każda ekipa w grupie walczyła z każdą. Na jeden mecz pomiędzy dwiema drużynami składało się 16 walk (każdy zawodnik z każdym zawodnikiem drużyny przeciwnej). Walka trwała do dwóch trafień.

Runda 1 
Dwie najlepsze drużyny awansowały do ćwierćfinału.

 Grupa A

Mecz Hiszpania - Norwegia zakończył się remisem 8-8 w walkach i 19-19 w trafieniach. Wynik został zapisany jako remis.

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

Portugalia zajęła 1. miejsce przed Holandią dzięki mniejszej liczbie trafień otrzymanych 56-60. Urugwaj zajął 3. miejsce przed Danią dzięki mniejszej liczbie trafień otrzymanych 64-65.

 Grupa E

Ćwierćfinały 
Dwie najlepsze drużyny awansowały do półfinału.

 Grupa A

 Grupa B

Ekipa Stanów Zjednoczonych pokonała Szwajcarię na trafienia 21-19.

 Grupa C

Półfinały 
Dwie najlepsze drużyny awansowały do finału.

 Grupa A

Francja pokonała Portugalię dzięki mniejszej liczbie trafień otrzymanych w łącznej klasyfikacji 15-17.

 Grupa B

Finał 
Ekipa Francji pokonała Włochy na trafienia 21-20.

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924